Pohla (Estland), plaats in Estland, gemeente Saue vald
 Pöhla, plaats in Duitsland, deel van de stad Schwarzenberg/Erzgeb.